Кокшан:
 Кокшан — деревня в Граховском районе Удмуртии, образована после объединения деревень Верхний Кокшан и Нижний Кокшан.
 Новая Бондюга (ранее — Кокшан) — деревня в Граховском районе Удмуртии, на реке Малая Кокшанка.
 Новый Кокшан (ранее — Кокшан-завод) — посёлок в Менделеевском районе Татарстана.
 Татарский Кокшан — деревня в Менделеевском районе Татарстана.
 Кокшан () — община в городе Лаокай, провинция Лаокай, Вьетнам.

См.также 
 Кокшанка — река на границе Удмуртии и Татарстана, левый приток реки Ерыкса.
 Малая Кокшанка — река в Граховском районе Удмуртии, левый приток Кокшанки.